Jørgen Olsen er et almindeligt dansk navn, der bl.a. bæres af:

 Jørgen Olsen (byggematador) – involveret i Roskilde Bank og Kronebanken
 Jørgen Olsen (musiker) – halvdelen af Brødrene Olsen